Kraljevina Holandija - kratkotrajna država koju je stvorio Napoleon.
Holandija (regija) - geografska regija u Nizozemskoj
Sjeverna Holandija - nizozemska provincija 
Južna Holandija - nizozemska provincija

ja:ホラント
pt:Holanda